Vodnikov trg je lahko:

 Vodnikov trg, Ljubljana
 Vodnikov trg, Maribor
 Vodnikov trg, Piran